Mall kan syfta på:

 Mall (skeppsbyggnad) – en viktig detalj i skepps- och båtbyggeri
 Mall (sång) – sång framförd av Eugent Bushpepa 
 Mall –  används vid olika slag av hantverks- och konstformer, se schablon
 Dokumentmall – ett sätt att beskriva strukturen på ett XML- eller ett SGML-dokument
 The Mall, gata vid Buckingham Palace som används för ceremonier

Se även 
 Wikipedia:Mallar – ett hjälpmedel för att infoga samma sak på många sidor